Pleașa se poate referi la:

 Pleașa, Prahova
 Pleașa, Vâlcea
 Pleașa, Dâmbovița, cartier în Moreni

Vezi și 
 Pleșa (dezambiguizare)